Symanski ist der Familienname der folgenden Personen:

 Johann Daniel Symanski (1789–1857), deutscher Jurist, Journalist und Literat
 Ute Symanski (* 1970), deutsche Organisationssoziologin, Fachautorin, Vortragsrednerin und politische Aktivistin